De Duitse voetbalclub 1. FC Kaiserslautern speelt sinds 1972 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt 1. FC Kaiserslautern

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Duitsland
Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen 

1. FC Kaiserslautern
Kaiserslautern